II. Hrvatska nogometna liga - Jug (također i kao Druga hrvatska nogometna liga - Jug, Druga hrvatska republička nogometna liga - Jug, Hrvatska republička nogometna liga - Jug, Hrvatska regionalna liga - Jug) je bila jedna od četiri skupine Druge Hrvatske nogometne lige u sezoni 1988./89., te je predstavljala ligu četvrtog stupnja natjecanja nogometnog prvenstva Jugoslavije.  
Sudjelovalo je 16 klubova, a prvak je poslije odigravanja majstorice postao "Junak" iz Sinja.

Ljestvica  

 U slučaju neodlučenog rezultata su se izvodili jedanaesterci, nakon kojih bi pobjednik dobio 1 bod, a poraženi ne bi osvojio bod.
 "Junak" i "Borac" zbog jednakog broja bodova su igrali majstoricu za prvaka 
 Kardeljevo - tadašnji naziv za Ploče

Rezultatska križaljka 

 Izvori:

Majsorica za prvaka 
{| style="font-size: 95%"
|- 
|'Junak Sinj || || - || ||Borac Glavice  || ||1:0, 3:0 || || arhiv.slobodnadalmacija.hr, "Slobodna Dalmacija", br. 13841, god. XLVI, izdano 11. lipnja 1989., str. 21 ("Sport"), (majstorica za prvaka - 2. utakmica), preuzeto 5. rujna 2019.  
|-
|}

 Unutarnje poveznice 
 3. stupanj prvenstva Jugoslavije 1988./89. 
 II. Hrvatska liga - Sjever 1988./89. 
 Dalmatinska liga - Jug 1988./89.
 Dalmatinska liga - Sjever 1988./89.

 Vanjske poveznice 

 Izvori 
<small>
 arhiv.slobodnadalmacija.hr, "Slobodna Dalmacija", 1988. godina 
 arhiv.slobodnadalmacija.hr, "Slobodna Dalmacija", 1989. godina 
 arhiv.slobodnadalmacija.hr, "Slobodna Dalmacija", br. 13835, god. XLVI, izdano 5. lipnja 1989., str. 18-19 ("Sport"), (30. kolo i ljestvica), preuzeto 5. rujna 2019. 
 Jurica Gizdić: "Balun pokraj Jadra : od Dioklecijana do Solin Građe", Solin, 2001., , str. 145-147 
 Jurica Gizdić: "80 godina Jadrana, Kaštel Sućurac, 2002., , str. 157-160 
 Jurica Gizdić: "Dok je srca bit će i Croatie : 1974. Kujundžuša - Croatia 2004.", Zmijavci, 2004., , str. 67-70 
 Jurica Gizdić: "Vječni Zmaj pod Biokovom", Makarska, 2007., , str. 119-120 
 Milorad Dujmović, Ante Livaja: "Nogometni klub Dinara Knin : 1913-2013.", Knin, 2013., , str. 99  
 Jurica Gizdić: "HNK Sloga : 90 godina nogometa u Mravincima : 1925. – 2015.", Mravince, 2015., , str. 107-110 ("Sloga" Mravince - rezultati)'' </ref> 
 </small> 

1988-89 Jug
1988-89 Jug
 Jug